

Patronyme 

 Gary H. Kah, essayiste américain ;
 Hubert Kah (1961 -), chanteur allemand ;
 Karen Kah (1960-), patineuse de vitesse sur piste courte australienne ;
 Pa Modou Kah (1980 -), footballeur norvégien ;

nom de scène
 Ariane Kah, nom d'actrice d'Ariane Kouyoumdjian.

Voir aussi 
 Mosquée Id Kah, la plus grande mosquée de Chine